Южная Сун — название периода в китайской истории, может подразумевать
 вторую половину истории империи Сун, после перенесения столицы в Ханчжоу под напором чжурчжэней
 южное царство Лю Сун